Фильс может означать:

 Фильс — город в Австрии.
 Фильс (приток Дуная) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Фильс (приток Леха) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Фильс (приток Наба) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Фильс (приток Неккара) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Фильс, Антон — немецкий композитор мангеймской школы.